Aldridge ([oldridž]) může být:

příjmení
 Alan Aldridge (1943–2017) – anglický výtvarník
 James Aldridge (1918–2015) – australský spisovatel
 John Aldridge (* 1958) – irský fotbalista
 Lily Aldridgeová (* 1985) – americká modelka
 Tommy Aldridge (* 1950) – americký hudebník

místopisné jméno
 Aldridge (Anglie) – město v Anglii
 Aldridge (Alabama) – město v USA

Anglická příjmení